Kirrweiler ist der Name folgender Orte:

 Kirrweiler (bei Lauterecken), Ortsgemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Kirrweiler (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kirweiler